Madaripur, ville au Bangladesh
 Madaripur, district au Bangladesh

voir aussi
 Madaripur Sadar, upazila au Bangladesh